Скороднянский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Скороднянский сельсовет — Гомельская область, Ельский район.

 Россия
 Скороднянский сельсовет — Белгородская область, Губкинский район.
 Скороднянский сельсовет — Курская область, Большесолдатский район.